Europese weg 30, een Europese weg
 E30 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 BMW E30, een model uit de BMW 3-serie